Antony, férfikeresztnév
Települések
 Antony, település Cornwallban, az Egyesült Királyságban
 Antony, község Hauts-de-Seine megyében, Franciaországban
Személyek
 Antony (2000) Antony Matheus dos Santos, brazil labdarúgó